Geldwisselaar (beroep)
 Geldwisselautomaat
 Geldwisselkantoor

Zie ook 
 Boog van de geldwisselaars